MŠK Rimavská Sobota (celým názvem: Mestský športový klub Rimavská Sobota) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Rimavská Sobota. Založen byl v roce 1913 pod názvem Rimaszombati AC. Od sezóny 2017/18 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Hřištěm klubu je stadion Na Zahrádkach s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1913 – Rimaszombati AC (Rimaszombati Athletikai Club)
 Rimaszombati PS (Rimaszombati Petőfi Sport Egyesület)
 1940 – Rimaszombati Törekvés SE (Rimaszombati Törekvés Sport Egyesület)
 ŠK Slovan Rimavská Sobota (Športový klub Slovan Rimavská Sobota)
 TJ Slovan Rimavská Sobota (Telovýchovná jednota Slovan Rimavská Sobota)
 199? – FC Tauris Rimavská Sobota (Football Club Tauris Rimavská Sobota)
 2003 – FC Rimavská Sobota (Football Club Rimavská Sobota)
 2006 – fúze s ŠKF ZŤS VTJ Martin ⇒ název nezměněn
 2007 – MŠK Rimavská Sobota (Mestský športový klub Rimavská Sobota)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1939–1940: Északi Alszövetség – sk. Mátravidéki (I. osztály)
 1941–1942: Felvidéki kerület – sk. Mátravidéki (I. osztály)
 1942–1943: Felvidéki kerület – sk. Sajóvölgyi (I. osztály)
 1943–1944: Nemzeti Bajnokság III – sk. Mátravidéki
 1964–1965: I. A trieda  – sk. B
 1965–1967: Krajský přebor – sk. Střed
 1971–1974: I. A trieda  – sk. B
 1974–1975: Krajský přebor – sk. Střed
 1975–1980: I. A trieda  – sk. B
 1980–1981: Krajský přebor – sk. Střed
 1981–1983: Divize – sk. Střed
 1983–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1994: 3. liga – sk. Východ
 1994–1995: 3. liga – sk. Střed
 1995–1996: 2. liga
 1996–1999: 1. liga
 1999–2004: 2. liga
 2004–2005: 1. liga
 2005–2014: 2. liga
 2014–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Ultras 

Rimavská Sobota MŠK
Rimavská Sobota MŠK
Rimavská Sobota